Morgana le Fay može značiti

Morgana le Fay - čarobnica iz legendi o kralju Arthuru
Morgan le Fay (Marvel Comics) - lik iz stripova Marvel Comicsa inspiriran legendarnom osobom
Morgaine le Fey (DC Comics) - lik iz stripova DC Comicsa inspiriran legendarnom osobom
Morgana le Fay (Bonelli Comics)- lik iz stripa Martin Mystère inspiriran legendarnom osobom
Morgana Lefay - švedski heavy metal sastav